

Persone 
 Aleksandr Fedotov – attore russo
 Aleksandr Vasil'evič Fedotov – pilota sovietico
 Georgij Petrovič Fedotov – storico russo
 Glikerija Fedotova – attrice russa
 Grigorij Fedotov – calciatore sovietico
 Irina Fedotova – vogatrice russa
 Ivan Fedotov – pattinatore su ghiaccio russo
 Jurij Fedotov – diplomatico russo
 Maksim Fedotov – violinista russo
 Pavel Fedotov – pittore russo
 Pëtr Fedotov – ufficiale sovietico
 Sergej Aleksandrovič Fedotov – calciatore russo
 Sergej Vladimirovič Fedotov – calciatore russo
 Vadim Fedotov – imprenditore russo
 Vasilij Fedotov – pallanuotista russo
 Vitalij Fedotov – calciatore ucraino
 Vladimir Fedotov –  allenatore di calcio e calciatore sovietico

Altro 
 11445 Fedotov – asteroide della fascia principale